Ли́ттелтон (, иногда встречается также написание Литтлтон) — многозначное слово.

Люди 
 Литтелтон, Альфред (1857—1913) — британский государственный деятель, спортсмен и королевский адвокат. 
  (ок. 1570—1599) — английский политик.
  (ок. 1520—1590) — английский политик, полицейский и смотритель.
  (1561—1601) — английский политик.
  (1881—1949) — английский политик и боевой офицер.
  (1943—2006) — английский политик.
  (1709—1773) — английский политик и меценат.
  (1883—1962) — английский литератор и учитель.
  (1817—1876) — английский политик, в честь которого назван город в Новой Зеландии.
  (1763—1828) — англо-ирландский политик.
  (род. 1947) — финансовый консультант.
  (1893—1972) — английский политик и бизнесмен.
  (1787—1870) — английская придворная, воспитательница короля Эдуарда VII.
  (1744—1779) — английский политик.
  (1724—1808) — губернатор Южной Каролины и Ямайки, посол в Португалии.
  (1782—1837) — английский политик.
  (1921—2008) — английский джазмен и радиоведущий.
  (1842—1922) — английский политик.

Топонимы 
 Литтелтон (Новая Зеландия) () — город в Новой Зеландии.
  — бухта в Новой Зеландии.

Прочее 
  — титул пэров Великобритании ().
  — газета (1851—1935) города Литтлтон (Новая Зеландия).
  — переписка литератора Дж. У. Литтлтона и издателя Р. Харт-Дэвиса.

См. также